Das Olympische Tennisturnier 1968 im Damendoppel fand als Demonstrationswettbewerb vom 14. bis zum 20. Oktober 1968 in der mexikanischen Stadt Guadalajara auf Sandplätzen statt.

Setzliste

Resultate

Weblinks 
 
 

DemonstrationDamendoppel
1968
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)